Boreotrophon coronatus är en snäckart som först beskrevs av Henry Adams och Arthur Adams 1864.  Boreotrophon coronatus ingår i släktet Boreotrophon och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
coronatus